Le château de la Cour peut faire référence aux édifices suivants en France :

 le château de la Cour à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie) ;
 le château de la Cour à Contigny (Allier) ;
 le château de la Cour à Étienville (Manche) ;
 le château de la Cour à Jazeneuil (Vienne) ;
 le château de la Cour à La Haye-Bellefond (Manche) ;
 le château de la Cour à Ligny-le-Ribault (Loiret) ;
 le château de la Cour à  Ménil-Gondouin (Orne) ;
 le château de la Cour à Souday (Loir-et-Cher) ;
 le château de la Cour à Vezot (Sarthe).
 le Château de la Cour à Grazay (Mayenne)

Cour